Siff steht für:
 Maggie Siff (* 1974), eine US-amerikanische Schauspielerin
 Syph, kurz für Syphilis, umgangssprachliche Bezeichnung (auch in „versifft“) für bestimmte Formen von Schmutz

SIFF steht für:
 Shanghai International Film Festival, siehe Internationales Filmfestival Shanghai
 Solomon Islands Football Federation, der Fußballverband der Salomonen
 Seattle International Film Festival

Siehe auch:

 SIF
 Sief (Begriffsklärung)
 Sieff

Abkürzung